Stati Uniti d'America
Fallston – città della Contea di Cleveland, Carolina del Nord
Fallston – census-designated place della Contea di Harford, Maryland
Fallston – borough della Contea di Beaver, Pennsylvania